Przecław peut désigner :

Topnoymie
en Pologne :
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Przecław, ville et chef-lieu de la gmina suivante
 Przecław, gmina du powiat de Mielec

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Przecław, village du powiat de Słupca
 Przecław, village du powiat de Szamotuły

dans d'autres voïvodies
 Przecław, village de la voïvodie de Łódź
 Przecław, village de la voïvodie de Lubusz
 Przecław, village de la voïvodie de Poméranie occidentale